De Grand Prix-wegrace van Australië 1998 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 4 oktober 1998 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Mick Doohan werd voor de vijfde keer op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met een overwinning in de race. Kazuto Sakata werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een vierde plaats in de race, wat genoeg was om zijn als tweede geëindigde concurrent Tomomi Manako voor te blijven.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Australië